HMS  Sheffield ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Sheffield (C24), ein Kreuzer der Southampton-Klasse
 HMS Sheffield (D80), ein Zerstörer der Sheffield-Klasse
 HMS Sheffield (F96), eine Lenkwaffenfregatte der Broadsword-Klasse